Contea di Emmet o Emmet County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti d'America:
 Contea di Emmet (Iowa)
 Contea di Emmet (Michigan)